Der Challenge Cup 2021/22 der Männer begann mit der ersten Runde am 9.–11. November 2021 und endete mit den Finalspielen im März 2022.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde gab es sechs Duelle mit Hin- und Rückspielen. Die sechs Gewinner erreichten das Sechzehntelfinale und von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen.

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2021 Männer
Volleyballsaison 2021/22
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften